Švihov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Švihov (okres Klatovy), stad in okres Klatovy
 Švihov (okres Rakovník), gemeente in okres Rakovník